Etnacjonalizm – zaspokajanie żądań autonomii społecznej, gospodarczej i kulturalnej w takim stopniu, aby przedstawiciele danego regionu lub narodu nie wysuwali żądań politycznych lub separatystycznych. Stosowano go m.in. w dawnym ZSRR.

Terytorium w prawie międzynarodowym
Polityka ZSRR
Doktryny polityczne